Kischkin ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Michailowitsch Kischkin (1864–1930), russischer Mediziner und Politiker
 Sergei Timofejewitsch Kischkin (1906–2002), sowjetisch-russischer Werkstoffwissenschaftler